Distretto di Viengkham, distretto della provincia di Luang Prabang
 Distretto di Viengkham, distretto della provincia di Vientiane